Charles Bentinck peut faire référence à :

 Charles Cavendish-Bentinck (prêtre) (1817–1865), Église d'Angleterre et arrière-grand-père d'Élisabeth II.
 Lord Charles Bentinck (1780–1826), soldat et homme politique britannique, arrière-arrière-grand-père de la reine Élisabeth II.
 Charles Henry Bentinck (1879–1955), diplomate britannique et prêtre anglican.